Sony α (auch Sony Alpha) ist eine Baureihe digitaler Systemkameras des japanischen Herstellers Sony.

Geschichte 

Das erste Modell der Baureihe war die noch von Konica Minolta entwickelte Spiegelreflexkamera α100 und wurde am 5. Juni 2006 eingeführt. Der Hersteller führte damit die Sparte der digitalen Spiegelreflexkameras mit A-Bajonett von Konica Minolta weiter, die Anfang 2006 aufgegeben worden war. Konica Minolta hatte, wie auch schon vorher Minolta, für diese Reihe in Europa den Markennamen Dynax, in Amerika Maxxum und in Japan α (Alpha) verwendet. Sony verwendet einheitlich die Marke α.

Ein Jahr später kam dann auch die erste eigenentwickelte Spiegelreflexkamera α700, es folgten im Laufe der Zeit weitere Modelle auf APSC-Basis. Im September 2008 brachte Sony mit der α900 die erste Vollformat-Kamera.

Im Sommer 2010 wurden ebenfalls unter der Marke α die Systemkamera-Modelle α33 und α55 der SLT-Baureihe mit A-Bajonett vorgestellt. Sie haben einen feststehenden, teildurchlässigen Spiegel und entsprechen technisch ansonsten weitgehend den zeitgleich vorgestellten α560 und α580. Die SLT-Serie etablierte sich schnell und hat auch dank der später erschienenen α77 und α99 viele Liebhaber.

Viele Fotografen haben über die Jahre ein großes Sortiment an Objektiven anderer Hersteller angesammelt, die sich an A-Bajonett-Kameras wegen dessen großem Auflagemaß nur schlecht adaptieren lassen. Auch deshalb hat Sony kurz zuvor, im Frühjahr 2010, die spiegellosen Systemkameras α NEX-3 und α NEX-5 mit Wechselobjektiven ebenfalls unter der Marke α eingeführt. Die NEX verwendeten ein neues E-Bajonett mit kleinem Auflagemaß, das es ermöglicht, mit Hilfe von einfachen Adaptern fast jedes Objektiv anderer Hersteller zu verwenden. A-Bajonett-Objektive sind per Adapter ebenfalls nutzbar. Objektive mit E-Bajonett (Sony nennt das Bajonett „E-Bajonett“ wegen des Auflagemaßes von 18 mm – englisch „eighteen millimetre“) sind jedoch umgekehrt nicht an den Spiegelreflexkameras mit A-Bajonett verwendbar. Durch die spiegellose Bauweise können die Kameras außerdem klein und leicht gebaut werden, und insbesondere Weitwinkelobjektive profitieren davon, dass die hintere Linse viel näher an der Bildebene angeordnet werden kann, was zu kleineren und preisgünstigeren Objektiven führt.

Es erschienen im Laufe der Zeit noch viele weitere Sony-NEX-Kameras (u. a. α NEX 6 und α NEX 7), wodurch sich der Name so stark etablierte, dass der Kunde die NEX-Serie unabhängig von der α-Serie sah. Das wiederum war aber nicht von Sony geplant gewesen und verunsicherte obendrein die Kunden beider Serien. Seit 2014 vertreibt Sony alle Fotokameras mit Wechselobjektiv (A- und E-Bajonett) nur unter dem Namen α, während die früher auch unter NEX geführten E-Bajonett-basierten Videokameras nun in eine eigene Gruppe gesteckt wurden. Um A- und E-Bajonett-Kameras leichter unterscheiden zu können, werden die Kameras in „ILCA“ und „ILCE“ unterteilt, wobei der letzte Buchstabe immer für die Bajonett-Art steht. Mark Weir, Senior Technology Manager bei Sony Digital Imaging, bestätigte, dass der Name „NEX“ ab 2014 nicht mehr geführt wird.

Mit Einführung der Sony α7 II kam erstmals die Fünf-Achsen-Bildstabilisierung zum Einsatz. Da nun erstmals auch Kameras mit E-Bajonett über eine Bildstabilisierung im Kameragehäuse verfügten, konnten selbst adaptierte Objektive davon profitieren. Des Weiteren hielt mit der Einführung der Sony α7R II der weltweit erste rückwärtig belichtete Vollformatsensor Einzug in den Bereich der Fotografie, und die interne 4K-Videofunktion wurde mit der Sony α7R II nun auch unterstützt.

SLT- und DSLR-Modelle

Sony-α-Zeitleiste A-Mount

Sony-α-Zeitleiste E-Mount

Blitzsysteme

Technik 
Mit folgenden technischen Funktionen sind einige oder alle Kameras der α-Reihe ausgestattet.

Objektivbajonette 
Das A-Bajonett für die α-Spiegelreflex- und SLT-Kameras entspricht dem bereits bei Minolta-Dynax verwendeten A-Bajonett von 1985 und ist mit allen Autofokus-Objektiven bereits erschienener Reihen kompatibel, was eine für eine neue Kamera untypisch hohe Auswahl an Objektiven zur Folge hat. Es hat ein Auflagemaß von 44,5 mm. Sony bezeichnet A-Bajonett-Objektive, die nur für APS-C-Kameras gedacht sind, mit dem Namenszusatz DT.

Das 2010 eingeführte E-Bajonett der α-NEX-Modelle verfügt mit 18 mm über ein wesentlich kürzeres Auflagemaß, weshalb diese Kameras deutlich kompakter sein können. Objektive für das A-Bajonett können mittels des Sony-Adapters LA-EA1 (mit Antrieb für die Blendensteuerung) genutzt werden; allerdings wird dabei die automatische Fokussierung nur für Objektive unterstützt, die einen eigenen Fokusmotor eingebaut haben (Kennzeichnung SSM und SAM). Seit Ende 2011 bietet Sony einen weiteren Adapter, den LA-EA2, an, der einen teiltransparenten Spiegel enthält. Mit diesem Adapter wird eine E-Bajonett-Kamera zur SLT-Kamera mit Phasen-Autofokus, so dass jedes Objektiv für das A-Bajonett ohne Einschränkung damit verwendet werden kann. Fürs Kleinbild eignen sich die Nachfolger LA-EA3 und LA-EA4 mit vergrößertem Bildkreis.

E-Bajonett-Objektive, die uneingeschränkt auch mit Vollformatkameras funktionieren, werden inoffiziell meist als FE-Bajonett-Objektive bezeichnet, abgeleitet vom Benennungsschema der zugehörigen Produkte (Sony FE). Die Bezeichnung der Nur-APS-C-Objektive des A-Bajonetts als DT-Bajonett-Objektive ist hingegen nicht üblich. Elektrisch sind Vollformat- und APS-C-Objektive desselben Bajonettanschlusses (A bzw. E) uneingeschränkt kompatibel, allerdings stellen Vollformatkameras mit einem APS-C-Objektiv standardmäßig nur den entsprechend kleineren APS-C-Bildausschnitt dar. Dies kann deaktiviert werden, wobei mit starker Vignettierung gerechnet werden muss.

Bildstabilisierung 
Sony nennt die Funktion zur Reduktion von Verwacklungsunschärfe Super Steady Shot oder auch Steady Shot Inside. Sie entspricht der Antishake-Technik von Konica Minolta. Der Bildsensor wird dazu mit Aktuatoren so bewegt, dass die Verwacklungen ausgeglichen werden. Von dieser Technik profitieren alle AF-Objektive, wobei die Wirkung im Gegensatz zur Stabilisierung im Objektiv nicht im Sucher, sondern nur im aufgenommenen Bild zu sehen ist. Bei einigen Sony-Alpha-Modellen wie der α230, α330, α380, α450, α500 und α550 lässt sich die Bildstabilisierung nicht wie zuvor üblich über einen Schalter, sondern nur über das Menü ein- oder ausschalten.

Bei den Modellen mit E-Bajonett verzichtete Sony anfangs auf die kamerainterne Bildstabilisierung. Dafür kommt in vielen Objektiven dieses digitalen Kamerasystems eine optische Stabilisierung zur Anwendung. Adaptierte Objektive mit A-Bajonett werden deshalb nicht stabilisiert, mit Ausnahme weniger Modelle von Drittanbietern, die generell optisch stabilisieren.

Mit der Einführung der Alpha 7II hält die Bildstabilisierung Einzug in die Kameragehäuse der E-Bajonett-Serie. Sie ist eine 5-Achsen-Bildstabilisierung ähnlich wie bei Olympus und Panasonic, allerdings werden bei Sony die Bildstabilisierungen von Kameragehäuse und von Objektiven (mit dem Namenszusatz "OSS" für "Optical Steady Shot") nicht synchronisiert, sondern zwei der fünf Achsen werden im Objektiv und die anderen drei Achsen im Kameragehäuse stabilisiert.

Sensorreinigung 
Beim Ausschalten der Kamera wird der antistatisch beschichtete Bildsensor durch schnelle Vibrationen von Staub und Schmutz gereinigt. Dazu werden dieselben Aktuatoren verwendet, die sonst der Bildstabilisierung dienen. Dieses Verfahren ist weniger effektiv als spezifisch zur Reinigung eingesetzte Ultraschallgeneratoren.

Eye-Start 
Ein Infrarotsensor am Sucher aktiviert den Autofokus, sobald das Auge des Fotografen (oder ein anderes Objekt) sich dem Sucher nähert. Zum Teil ist die Funktion mit einem Griffsensor kombiniert, der die Funktion abschaltet, wenn die Kamera nicht am Griff gehalten wird. Der Griffsensor wird in EU-Ländern wegen seines Nickelgehalts nicht angeboten. Unabhängig davon wird die Anzeigenbeleuchtung automatisch abgeschaltet, wenn sich den Sensoren am Okular ein Objekt nähert. Dies ist besonders im Dunkeln nützlich, damit man beim Blick durch den Sucher nicht geblendet wird. Im Lieferumfang der α-Modelle ab 2008 ist außerdem eine Okular-Abdeckung enthalten, mit der man den Infrarotsensor blockieren kann.

Live-View 
Die α300 und α350 haben erstmals Live-View über einen zweiten Bildsensor (vom Hersteller Quick AF LiveView genannt) eingebaut. Diese Funktion ermöglicht es, das Sucherbild auf der Anzeige zu sehen und so das Foto ohne Einblick in den Sucher zu komponieren.
Für diese Funktion befindet sich im Sucher über der Austrittspupille ein kleiner Bildsensor, der das Live-Bild für die Anzeige erzeugt. Im Penta-Spiegelsucher befindet sich ein klappbarer Spiegel, der das Bild entweder zum Sucherokular oder auf diesen Bildsensor umleitet. Somit wird der eigentliche Aufnahmesensor nicht aktiviert und der Spiegel nicht hochgeklappt, was dem Rauschen und der Autofokus-Geschwindigkeit zugutekommt (Phasen-AF, kein Kontrast-AF, welches von den meisten anderen Herstellern für Live-View verwendet wird).
Die später vorgestellten Kameramodelle α330, α380, α500, α550, α560 und α580 sind ebenfalls mit Live-View per zweitem Bildsensor ausgestattet, die α450, α500, α550, α560 und α580 ermöglichen zusätzlich ein Live-View über den Hauptsensor, das einer exakten manuellen Scharfstellung dient (sog. MF Check LiveView).

Objektive 
Zusammen mit dem Erscheinen der α100 hatte Sony etwa 20 Objektive angekündigt, die unter den Namen Sony erscheinen. Einige von ihnen basieren auf Vorgängermodellen von Minolta. Die Abkürzung SSM steht dabei für Super-Sonic-Wave-Motor.

Sony-Objektive mit A-Bajonett 

Zoomobjektive
 DT 11–18 mm F4.5–5.6 (Weitwinkel-Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 DT 16–50 mm F2.8 SSM (lichtstarkes Standard-Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 DT 16–105 mm F3.5–5.6 (Standard-Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 DT 18–70 mm F3.5–5.6 (eingestelltes Kit-Objektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 DT 18–55 mm F3.5-5.6 (aktuelles Kit-Objektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 DT 18–135 mm F3,5-5.6 SAM (optionales Kit-Objektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 DT 18–200 mm F4.5–5.6 (Super-Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 DT 18–250 mm F3.5–6.3 (Super-Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 24–105 mm F3.5–4.5 (Standard-Zoom, vollformattauglich)
 28–75 mm F2,8 SAM (Standard-Zoom, vollformattauglich)
 DT 55–200 mm F4–5.6 (Telezoomobjektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 75–300 mm F4.5–5.6 (Telezoomobjektiv, vollformattauglich)
 DT 55–300 mm F4.5–5.6 (Telezoomobjektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)

Festbrennweiten
 16 mm F2.8 (Fish-Eye, vollformattauglich)
 20 mm F2.8 (lichtstarkes Weitwinkel, vollformattauglich)
 28 mm F2.8 (lichtstarkes Weitwinkel, vollformattauglich)
 DT 30 mm F2.8 SAM Macro 1:1 (Makro-Festbrennweite für Kameras mit APS-C-Senor)
 DT 35 mm F1.8 SAM (lichtstarkes Normalobjektiv für Kameras mit APS-C-Sensor)
 50 mm F1.4 (lichtstarkes Normalobjektiv, vollformattauglich)
 DT 50 mm F1.8 SAM (lichtstarkes leichtes Porträt-Tele für Kameras mit APS-C-Sensor)
 50 mm F2.8 MACRO (50-mm-Makroobjektiv mit Abbildungsmaßstab 1:1, vollformattauglich)
 85 mm F2.8 SAM (leichtes Porträt-Tele, vollformattauglich)
 100 mm F2,8 Makro (100-mm-Makroobjektiv mit Abbildungsmaßstab 1:1, vollformattauglich)
 135 mm F2.8 STF (Smooth Trans Focus – ein Spezialobjektiv mit eingebautem Apodisationsfilter zur Bokeh-Optimierung, vollformattauglich)
 500 mm F8.0 (Spiegellinsen-Teleobjektiv – das derzeit einzige seiner Art mit Autofokus, vollformattauglich)

Carl-Zeiss-Objektive 
Unter dem Markennamen Carl Zeiss wird eine Reihe hochwertiger Objektive angeboten, die exklusiv für die Alpha-Kameras entwickelt wurden.

Zoomobjektive
 16–35 mm F2.8 ZA SSM Vario-Sonnar T* (Ultra-Weitwinkel für Vollformat)
 16–35 mm F2.8 ZA SSM 2 Vario-Sonnar T* (wetterfestes Design, Ultra-Weitwinkel für Vollformat)
 DT 16–80 mm F3.5–4.5 Vario-Sonnar T* (Standard-Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 24–70 mm F2.8 SSM Vario-Sonnar T* (vollformattauglich)
 24–70 mm F2.8 SSM 2 Vario-Sonnar T* (wetterfestes Design, vollformattauglich)

Festbrennweiten
 24 mm F2 SSM Distagon T* (vollformattauglich)
 50 mm F1.4 SSM Planar T* (wetterfestes Design, vollformattauglich)
 85 mm F1.4 Planar T* (vollformattauglich)
 135 mm F1.8 Sonnar T* (das derzeit lichtstärkste Objektiv dieser Brennweite, vollformattauglich)

G-Objektive 
G-Objektive sind teilweise baugleich mit früher hergestellten Minolta-Objektiven. Sie unterscheiden sich von der normalen Objektivreihe durch ihre höhere Qualität (in Bezug auf Abbildungsleistung und Bauqualität).

Zoomobjektive
 70–200 mm F2.8 G SSM (vollformattauglich)
 70–200 mm F2.8 G2 SSM (vollformattauglich)
 70–300 mm F4.5–5.6 G SSM (vollformattauglich)
 70–300 mm F4.5–5.6 G2 SSM (vollformattauglich)
 70–400 mm F4–5.6 G SSM (vollformattauglich)
 70–400 mm F4–5.6 G2 SSM (vollformattauglich)

Festbrennweiten
 35 mm F1.4 G (vollformattauglich)
 300 mm F2.8 G SSM (vollformattauglich)
 300 mm F2.8 G2 SSM (vollformattauglich)
 500 mm F4.0 G SSM (vollformattauglich)

Telekonverter
 14TC (verlängert die Brennweite des Objektivs um den Faktor 1,4 – nur kompatibel mit ganz bestimmten Objektiven)
 20TC (verlängert die Brennweite des Objektivs um den Faktor 2,0 – nur kompatibel mit ganz bestimmten Objektiven)

Fremdhersteller-Objektive mit A-Bajonett für ILCA, SLT und DSLR

Laowa 
Vollformat
 12 mm f/2,8 Zero-D (vollformattauglich)
 15 mm f/4 Macro 1:1 Shift (vollformattauglich)
 60 mm f/2,8 Ultra-Macro 2:1 (vollformattauglich)
 105 mm f/2 (3.2) STF (vollformattauglich)

Lensbaby 
Lensbaby-Objektive sind in der Regel Spezialobjektive für bestimmte Bildeffekte.

 Vollformat
 Circular Fisheye (5,8/3,5) (manuelles Objektiv, Kreativeffekt: Fischauge)
 Composer Pro II with Sweet 35 Optic (35/2,5) (manuelles Objektiv, Kreativeffekt: Sweet Spot of Focus)
 Composer Pro II with Sweet 50 Optic (50/2,5) (manuelles Objektiv, Kreativeffekt: Sweet Spot of Focus)
 Composer Pro II with Edge 50 Optic (50/3,2) (manuelles Objektiv, Kreativeffekt: Slice of Focus)
 Velvet 56 (56/1,6) (manuelles Objektiv, Kreativeffekt: weich und samtig)

Samyang 
Die von Samyang hergestellten und vertriebenen Objektive werden auf anderen Märkten auch unter den Markennamen Walimex, Rokinon oder Bower vertrieben.

Alle Objektivmodelle vor 2016 mussten manuell fokussiert werden. Später begann Samyang damit, Objektive mit Autofokus vorzustellen.

APS-C-Format
 Samyang 8 mm F3.5 UMC Fisheye CS
 Samyang 10 mm F2.8 ED AS NCS CS
 Samyang 16 mm F2.0 ED AS UMC CS
 Samyang 300 mm F6.3 ED UMC CS Reflex

Vollformat
 Samyang 12 mm F2.8 ED AS NCS Fisheye
 Samyang 14 mm F2.8 ED AS IF UMC
 Samyang 24 mm F1.4 ED AS UMC
 Samyang TS 24 mm F3.5 ED AS UMC
 Samyang 35 mm F1.4 AS UMC
 Samyang 50 mm F1.4 AS UMC
 Samyang 85 mm F1.4 AS IF UMC
 Samyang 100 mm F2.8 ED UMC Macro
 Samyang 135 mm F2 ED UMC

Schneider-Kreuznach 
Die Jos. Schneider Optische Werke – Markenname Schneider Kreuznach – bieten folgende Objektive an:

Vollformat
 28 / 4,5 PC-TS SUPER-ANGULON (Tilt-/Shift-Objektiv)
 50 / 2,8 PC-TS SUPER-ANGULON 2.8/50 (Tilt-/Shift-Objektiv)
 90 / 4,5 HM PC-TS MAKRO-SYMMAR (Tilt-/Shift-Objektiv)

Sigma 
Sigma bietet folgende Objektive an:

APS-C-Format
 4,5 mm F2,8 EX DC Zirkular-Fisheye HSM
 8–16 mm F4,5-5,6 DC HSM
 10 mm F2,8 EX DC Diagonal-Fisheye HSM
 10–20 mm F3,5 EX DC HSM
 10–20 mm F4,0-5,6 EX DC / HSM
 17–50 mm F2,8 EX DC OS HSM
 17–70 mm F2,8-4 DC Makro OS HSM | Contemporary
 18–35 mm F1,8 DC HSM | Art
 15–50 mm F2,8-4,5 DC OS HSM
 18–125mm F3,8-5,6 DC OS HSM
 18–200 mm F3,5-6,3 DC Makro OS HSM | Contemporary
 18–250 mm F3,5-6,3 DC Makro OS HSM
 18–300 mm F3,5-6,3 DC Makro OS HSM | Contemporary
 30 mm F1,4 DC HSM | Art
 50-150 mm F2.8 EX DC II APO HSM
 55-200 mm F/4.0-5.6 DC

Vollformat
 8 mm F3,5 EX DG Circ. Fiseye
 12–24 mm F4,5–5,6 DG HSM II
 12–24 mm F4 DG HSM
 15 mm F2,8 EX DG Diagonal-Fisheye
 20 mm 1,8 EX DG
 24 mm 1,8 EX DG
 24–70 mm F2,8 EX DG HSM
 24–105 mm F4 DG OS HSM | Art
 28 mm 1,8 EX DG
 35 mm F1,4 DG HSM | Art
 50 mm F1,4 DG HSM | Art
 50 mm F2,8 EX DG
 50–500 mm F4,5-6,3 DG OS HSM
 70 mm F2,8 EX DG Makro
 70–200 mm F2,8 EX DG OS HSM
 70–300 mm F4,0–5,6 DG Makro
 85 mm F1,4 EX DG HSM
 105 mm F2,8 EX DG OS HSM MAKRO
 120–300mm F2,8 APO DG HSM OS
 120–400mm F4,5-5,6 APO DG HSM
 150 mm F2,8 EX DG OS HSM MAKRO
 150–500 mm F5,0-6,3 DG OS HSM
 180 mm F2,8 EX DG OS HSM MAKRO
 200–500 mm F2,8 APO EX DG
 300 mm F2,8 EX DG / HSM
 300–800 mm F5,6 APO EX DG HSM
 500 mm F4,5 EX DG / HSM

Tamron 
Tamron fertigt folgende Objektive:

APS-C-Format
 10–24 mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] SP AF
 16–300 mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO
 17–50 mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] SP AF
 18–200 mm F/3.5-6.3 Di II VC
 18–200 mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO AF
 18–270 mm F/3.5 -6.3 Di II VC PZD AF
 60 mm F/2.0 Di II LD [IF] Macro 1:1 SP AF

Vollformat
 15–30 mm F/2.8 Di VC USD SP
 24–70 mm F/2.8 Di VC USD SP
 28–75 mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO SP AF
 28–300 mm F/3.5-6.3 Di VC PZD
 28–300 mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO AF
 35 mm F/1.8 Di VC USD SP
 45 mm F/1.8 Di VC USD SP
 70–200 mm F/2.8 Di VC USD SP
 70–200 mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO SP AF
 70–300 mm F/4-5.6 Di VC USD SP AF
 70–300 mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2 AF
 85 mm F/1.8 Di VC USD SP
 90 mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1 SP
 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 SP AF
 90 mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD SP
 150–600 mm F/5-6.3 Di VC USD SP
 150–600 mm F/5-6.3 Di VC USD G2 SP
 180 mm F/3.5 Di LD[IF] MACRO 1:1 SP AF
 200–500 mm F/5-6.3 Di LD [IF] SP AF

Tokina 
APS-C-Format
 11–16 mm F2.8 AF

Sony-Objektive mit E-Bajonett für ILCE (bzw. NEX) 

Zoomobjektive
 10–18 mm F4.0 (Weitwinkel-Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 16–50 mm F3.5–5.6 (Kompaktes, leichtes Objektiv mit fließendem, leistungsstarkem Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 18–55 mm F3.5–5.6 (Standard-Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 18–135 mm F3.5–5.6 (Zoomobjektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 18–200 mm F3.5–6.3 (Telezoomobjektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 18–200 mm F3.5–6.3 LE (Telezoomobjektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 18–200 mm F3.5-6.3 PZ (motorischer Zoom für Videoaufnahmen, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 24–240 mm F3.5–6.3 (Telezoomobjektiv, vollformattauglich)
 28–60 mm F4.0–5.6 (kompakteste und leichtestes Standard-Zoomobjektiv, vollformattauglich)
 28–70 mm F3.5–5.6 (Standard-Zoom, vollformattauglich)
 55–210 mm F4.5–6.3 (Telezoomobjektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)

Festbrennweiten
 11 mm F1.8 Ultraweitwinkel (APS-C)
 16 mm F2.8 (Pancake-Objektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 20 mm F2.8 (lichtstarkes Weitwinkel, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 28 mm F2.0 (lichtstarkes Weitwinkel, vollformattauglich)
 30 mm F3.5 MACRO (30-mm-Makroobjektiv mit Abbildungsmaßstab 1:1, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 35 mm F1.8 (lichtstarkes Normalobjektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 35 mm F1.8 FE (vollformattauglich)
 50 mm F1.8 (Porträtobjektiv, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 50 mm F1.8 FE (Porträtobjektiv, vollformattauglich)
 50 mm F2.8 FE (Macro, vollformattauglich)
 85 mm F1.8 FE (Porträtobjektiv, vollformattauglich)

Telekonverter
 SEL14TC, Telekonverter (verlängert die Brennweite des Objektivs um den Faktor 1,4)
 SEL20TC, Telekonverter (verlängert die Brennweite des Objektivs um den Faktor 2,0)

Nicht alle Objektive können zusammen mit den Telekonvertern benutzt werden.

Carl-Zeiss-Objektive 
Unter dem Markennamen Carl Zeiss wird eine Reihe hochwertiger Objektive angeboten, die exklusiv für die Alpha-Kameras entwickelt wurden.

Festbrennweiten
 24 mm F1.8 Sonnar T* (für Kameras mit APS-C-Sensor)
 35 mm F1.4 Distagon T* (vollformattauglich)
 35 mm F2.8 Sonnar T* (vollformattauglich)
 50 mm F1.4 Planar T* (vollformattauglich)
 55 mm F1.8 Sonnar T* (vollformattauglich)

Zoomobjektive
 16–35 mm F4.0 Vario-Tessar T* (vollformattauglich)
 16–70 mm F4.0 Vario-Tessar T* (für Kameras mit APS-C-Sensor)
 24–70 mm F4.0 Vario-Tessar T* (vollformattauglich)

G-Objektive 
G-Objektive unterscheiden sich von der normalen Objektivreihe durch ihre höhere Qualität (in Bezug auf Abbildungsleistung und Bauqualität).

Festbrennweiten
 15 mm F1.4 G (APS-C)
 20 mm F1.8 G Ultraweitwinkel (vollformattauglich)
 24 mm F2.8 G (vollformattauglich)
 40 mm F2.5 G (vollformattauglich)
 50 mm F2.5 G (vollformattauglich)
 90 mm F2.8 G MACRO (vollformattauglich)

Zoomobjektive
 10–20 mm F4 G PZ (Zoomsystem mit zwei XD-Linearmotoren, APS-C)
 12–24 mm F4 G (vollformattauglich)
 16–35 mm F4 G PZ (Zoomsystem mit vier XD-Linearmotoren, vollformattauglich)
 16–55 mm F2.8 G (APS-C)
 18–105 mm F4 G (motorischer Zoom, für Kameras mit APS-C-Sensor)
 18–110 mm F4 G (35-mm-/APS-C-Superzoom für Aufnahmen in 4K)
 20–70 mm F4 G (Standard-Zoomobjektiv vollformattauglich)
 24–105 mm F4 G (Standard-Zoomobjektiv vollformattauglich)
 28–135 mm F4 G („Smooth Motion Optics“ speziell für Filmer, vollformattauglich)
 70–200 mm F4 G (vollformattauglich)
 70–300 mm F4,5-5,6 G (vollformattauglich)
 70–350 mm F4.5-6.3 GM (APS-C)
 200–600 mm F5,6-6,3 G (vollformattauglich)

GM-Objektive 
GM- bzw. GMaster-Objektive sind Objektive für den Profibereich und besitzen eine sehr hohe Auflösung und Vergütung.

Festbrennweiten
 14 mm F1.8 GM Ultraweitwinkel (vollformattauglich)
 24 mm F1.4 GM (vollformattauglich)
 35 mm F1.4 GM (vollformattauglich)
 50 mm F1.2 GM (vollformattauglich)
 50 mm F1.4 GM (vollformattauglich)
 85 mm F1.4 GM (vollformattauglich)
 100 mm F2,8 STF GM (Smooth Trans Focus – ein Spezialobjektiv mit eingebautem Apodisationsfilter zur Bokeh-Optimierung, vollformattauglich)
 135 mm F1.8 GM (vollformattauglich)
 400 mm F2.8 GM (vollformattauglich)
 600 mm F4 GM (vollformattauglich)

Zoomobjektive
 12–24 mm F2.8 GM (vollformattauglich)
 16–35 mm F2.8 GM (vollformattauglich)
 24–70 mm F2.8 GM (vollformattauglich)
 24–70 mm F2.8 GM II (vollformattauglich)
 70–200 mm F2.8 GM (vollformattauglich)
 70–200 mm F2.8 GM OSS II (vollformattauglich)
 100–400 mm F4,5–5,6 GM (vollformattauglich)

Vorsatz-Konverter für Objektive 
 VCL-ECU1 vergrößert den Bildwinkel des Pancake-Objektivs E16 mm F/2,8 (APS-C) auf 12 mm Brennweite
 VCL-ECF1 macht das Pancake-Objektiv E16 mm F/2,8 (APS-C) zum Fischaugenobjektiv mit 180°-Sichtwinkel
 VCL-ECU2 vergrößert den Bildwinkel des Pancake-Objektivs E16 mm F/2,8 oder 20 mm F2.8 (APS-C) auf 12 mm bzw. 16 mm Brennweite
 VCL-ECF2 vergrößert den Bildwinkel des Pancake-Objektivs E16 mm F/2,8 oder 20 mm F2.8 (APS-C) auf 10 mm bzw. 12 mm Brennweite Fischauge
 SEL075UWC vergrößert den Bildwinkel des 28 mm F2.0 (vollformattauglich) auf 21 mm
 SEL057FEC vergrößert den Bildwinkel des 28 mm F2.0 (vollformattauglich) auf 16 mm Fischauge mit 180°-Sichtwinkel

Fremdhersteller-Objektive mit E-Bajonett für ILCE (bzw. NEX)

Carl Zeiss 
Carl Zeiss und Sony entwickeln schon seit Jahren zusammen Objektive für das A- bzw. E-Bajonett. Parallel dazu entwickelt Zeiss auch eigenständig Objektiv-Reihen für das E-Bajonett.

Batis-Reihe (Vollformat, Autofokus)
 Batis 2.8/18 (Superweitwinkel)
 Batis 2.0/25 (Weitwinkel)
 Batis 2.0/40 CF (CloseFocus bis 1:3,3)
 Batis 1.8/85 (Tele, optische Bildstabilisierung)
 Batis 2.8/135 (Tele, optische Bildstabilisierung)

Loxia-Reihe (Vollformat, manuelle Fokussierung)
 Loxia 2.8/21 (Superweitwinkel)
 Loxia 2.4/25 (Weitwinkel)
 Loxia 2.0/35 (Weitwinkel)
 Loxia 2.0/50 (Standard)
 Loxia 2.4/85 (Tele)

Touit-Reihe (APS-C, Autofokus)
 Touit 2.8/12 (Superweitwinkel)
 Touit 1.8/32
 Touit 2.8/50M (Makro-Einstellung bis 1:1)

Laowa 
APS-C-Format
 4 mm f/2,8 Circular Fisheye
 9 mm f/2,8 ZERO-D
 65 mm f/2,8 Ultra-Macro 2:1 APO

Vollformat
 9 mm f/5,6 FF RL
 10–18 mm f/4.5–5.6 FE Zoom
 11 mm f/4,5 FF RL
 12 mm f/2,8 Zero-D
 14 mm f/4 FF RL Zero-D
 15 mm f/2 Zero-D
 15 mm f/4 Macro 1:1 Shift
 24 mm f/14 Probe
 25 mm f/2,8 Ultra-Macro 2,5-5x manuell
 60 mm f/2,8 Ultra-Macro 2:1
 100 mm f/2.8 2X Ultra-Makro APO
 105 mm f/2 (3.2) STF

Lensbaby 
Die Lensbaby-Objektive haben eine kreative Ausrichtung; es sind in der Regel Spezialobjektive für bestimmte Bildeffekte.

Vollformat
 Circular Fisheye (5,8/3,5) (manuelles Objektiv, Kreativeffekt: Fischauge)
 Trio 28 (28/3,5) (manuelles Objektiv, 3 Kreativeffekte: Twist, Velvet, and Sweet)
 Burnside 35 (2.8) (manuelles Objektiv)
 Sol 45 (3.5) (selektiver Fokus)
 Composer Pro II with Sweet 35 Optic (35/2,5) (manuelles Objektiv, Kreativeffekt: Sweet Spot of Focus)
 Composer Pro II with Sweet 50 Optic (50/2,5) (manuelles Objektiv, Kreativeffekt: Sweet Spot of Focus)
 Composer Pro II with edge 50 Optic (50/3,2) (manuelles Objektiv, Kreativeffekt: Slice of Focus)
 Velvet 56 (56/1,6) (Manuelles Objektiv, Kreativeffekt: weich und samtig)
 Twist 60 (60/2,5) (Manuelles Objektiv, Kreativeffekt: Twisty, Wirbel, Unschärfe)
 Composer Pro II incl. Sweet 80 Optic (80/2,8)
 Makroobjektiv Lensbaby Velvet 85 (85/1,8)

Meyer-Optik Görlitz 
APS-C-Format
 Nocturnus 50 mm f0.95 II

Vollformat
 Primagon 24 mm f2.8
 Lydith 30 mm f3.5
 Trioplan 35+ mm f2.8
 Trioplan 50 mm f2.9
 P 58 mm f1.9
 Primoplan 75 mm f1.9
 Somnium 85 f1.5
 Trimagon 95 mm f2,6
 Trioplan 100 mm f2.8

Samyang 
Die von Samyang hergestellten und vertriebenen Objektive werden auf anderen Märkten auch unter den Markennamen Walimex, Rokinon oder Bower vertrieben.

Alle Objektivmodelle vor 2016 mussten manuell fokussiert werden. Später begann Samyang damit, Objektive mit Autofokus vorzustellen.

APS-C-Format
 Samyang 8 mm F2.8 UMC Fisheye
 Samyang 8 mm F3.5 UMC Fisheye CS
 Samyang 10 mm F2.8 ED AS NCS CS
 Samyang 12 mm F2.0 NCS CS
 Samyang 16 mm F2.0 ED AS UMC CS
 Samyang 21 mm F1.4 ED AS UMC
 Samyang 35 mm F1.2 ED AS UMC CS
 Samyang 50 mm F1.2 AS UMC CS
 Samyang 300 mm F6.3 ED UMC CS Reflex

Vollformat
 Samyang 12 mm F2.8 ED AS NCS Fisheye
 Samyang 14 mm F2.8 ED AS IF UMC
 Samyang 14 mm F2.8 AF FE – Autofokus
 Samyang 18 mm F2.8 AF FE – Autofokus
 Samyang 20 mm F1.8 ED AS UMC
 Samyang 24 mm F1.4 ED AS UMC
 Samyang 24 mm F2.8 AF FE – Autofokus
 Samyang TS 24 mm F3.5 ED AS UMC
 Samyang 35 mm F1.4 AS UMC
 Samyang 35 mm F1.4 AF FE – Autofokus
 Samyang 35 mm F1.8 AF FE – Autofokus
 Samyang 35 mm F2.8 AF FE – Autofokus
 Samyang 45 mm F1.8 AF FE – Autofokus
 Samyang 50 mm F1.4 AF FE – Autofokus
 Samyang 50 mm F1.4 AS UMC
 Samyang 75 mm F1.8 AF FE – Autofokus
 Samyang 85 mm F1.4 AS IF UMC
 Samyang 100 mm F2.8 ED UMC Macro
 Samyang 135 mm F2 ED UMC

Sigma 
Festbrennweiten

APS-C-Format
 16 mm F1,4 DC DN – Contemporary
 19 mm F2,8 DN – Art
 30 mm F1,4 DC DN – Contemporary
 30 mm F2,8 DN – Art
 56 mm F1,4 DC DN – Contemporary
 60 mm F2,8 DN – Art
Vollformat
 14 mm F1,8 DG HSM – Art (Ultra-Weitwinkel-Objektiv)
 20 mm F1,4 DG HSM – Art
 24 mm F1,4 DG HSM – Art
 24 mm F2 DG DN - Contemporary
 24 mm F3,5 DG DN - Contemporary
 28 mm F1,4 DG HSM – Art
 35 mm F1,2 DG DN
 35 mm F1,4 DG HSM – Art
 35 mm F1,4 DG DN – Art
 35 mm F2,0 DG DN – Contemporary
 40 mm F1,4 DG HSM – Art
 45 mm F2,8 DG DN – Contemporary
 50 mm F1,4 DG HSM – Art
 65 mm F2,0 DG DN – Contemporary
 70 mm F2,8 DG MACRO – Art (Macro-Objektiv)
 85 mm F1,4 DG HSM – Art
 85 mm F1,4 DG DN – Art
 90 mm F2,8 DG DN – Contemporary
 105 mm F1,4 DG HSM – Art
 105 mm F2,8 DG DN MACRO – Art (Macro-Objektiv)
 135 mm F1,8 DG HSM – Art (Tele-Objektiv)

Zoomobjektive

APS-C-Format
 18-50 mm F2,8 DC DN – Contemporary

Vollformat

 14-24 mm F2,8 DG DN – Art
 24-70 mm F2,8 DG DN – Art
 28-70 mm F2,8 DG DN – Contemporary
 60-600 mm F4,5-6.3 DG DN OS - Sports
 100-400 mm F5,0-6,3 DG DN OS - Contemporary
 150-600 mm F5,0-6.3 DG DN OS - Sports

Sirui 
Diese anamorphischen Objektive für APSC-Sensor haben einen Faktor von 1,33 und können mittels Austauschbajonett an verschiedenen Kamerasystemen betrieben werden.

 35 mm F1,8 Anamorphic × 1,33

 50 mm F1,8 Anamorphic × 1,33

Tamron 
Festbrennweiten

Vollformat
 20 mm F/2.8 Di III OSD M1:2
 24 mm F/2.8 Di III OSD M1:2
 35 mm F/2.8 Di III OSD M1:2

Zoomobjektive

Vollformat
 17–28 mm F/2.8 Di III RXD
 28–75 mm F/2.8 Di III RXD
 28–200 mm F/2.8–5.6 Di III RXD
 70–180 mm F/2.8 Di III VXD
 70–300 mm F/4.5–6.3 Di III RXD
 150–500 mm F/5–6.7 Di III RXD VXD

APS-C-Format
 17–70 mm F/2.8 Di III-A VC RXD
 18–200 mm F/3.5–6.3 Di III VC
 18–300 mm F/3.5–6.3 Di III VC VXD

Tokina 
Vollformat
 20 mm F2,0 Firin MF FE (manuelles Weitwinkel-Objektiv, vollformattauglich)
 20 mm F2,0 Firin AF FE (Autofokus Weitwinkel-Objektiv, vollformattauglich)
 100 mm F2,8 Firin AF FE (Macro)

Voigtländer 
Vollformat

 10 mm F5,6 (asphärisches Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit integrierter Sonnenblende)
 12 mm F5,6 (asphärisches Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit integrierter Sonnenblende)
 15 mm F4,5 (asphärisches Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit integrierter Sonnenblende)
 21 mm F1,4 Nokton asphärisch
 21 mm F3,5
 35 mm F1,2 Nokton asphärisch SE
 35 mm F1,4 Nokton classic
 35 mm F2 APO Lanthar asphärisch
 40 mm F1,2 Nokton asphärisch
 40 mm F1,2 Nokton asphärisch SE
 40 mm F2,8 VM Heliar + Systemadapter VM-E
 50 mm F1,2 Nokton asphärisch
 50 mm F1,2 Nokton asphärisch SE
 50 mm F2 APO Lanthar
 65 mm F2 Macro Apo-Lanthar asphärisch
 110 mm F2,5 Macro Apo-Lanthar
Inzwischen gibt es eine Vielzahl von wenig bekannten Anbietern, die preiswerte vollmechanische Objektive anbieten.

Weblinks 

 Offizielle Website von Sony α

Einzelnachweise